Budescu:
 Râul Bolou, un râu afluent al Râul Ruscova
 Nume de familie
 Vladimir Budescu (Bodescu) (1868, Durlești, gubernia Basarabia  1941)
 Constantin Budescu (* 1989, Ploiești), un fotbalist român

Bodescu 
 Vladimir Bodescu (Budescu) (1868, Durlești, gubernia Basarabia  1941)
 Casa Bodescu (în prezent: Sediul Oficiului Stării Civile), o clădire de importanță arhitecturală și istorică din Bălți

Toponime românești
Nume de familie românești